

Cinema 
 Renaissance – cortometraggio del 1963 diretto da Walerian Borowczyk
 Renaissance – film del 2006 diretto da Christian Volckman
 Renaissance Pictures – casa di produzione cinematografica statunitense

Musica 
 Renaissance – gruppo musicale britannico
 Renaissance – album dell'omonimo gruppo del 1969
 Renaissance – album dei The Association del 1967
 Renaissance – album dei Vanilla Fudge del 1968
 Renaissance – album dei The Miracles del 1973
 Renaissance – album di Ray Charles del 1975
 Renaissance – brano musicale di Jean-Luc Ponty del 1976
 Renaissance – album dei Village People del 1981
 Renaissance – album di Lionel Richie del 2000
 Renaissance – album di Marcus Miller del 2012
 Renaissance – album di Beyoncé del 2022

Altro 
 Renaissance (precedentemente En Marche) – partito politico francese 
 Renaissance – partito politico monegasco
 Renaissance – videogioco del 1982 per VIC-20, Commodore 64, Atari 8-bit
 Renaissance'' – videogioco del 1990 per Amiga, Atari ST

Pagine correlate 
 The Renaissance